El rito puede referirse a:

 El rito, una película de 1969 dirigida por Ingmar Bergman.
 El rito, una película de 2011 dirigida por Mikael Håfström.
 «El rito», una canción interpretada por la banda Soda Stereo.
 El Rito, un lugar designado por el censo en el estado de Nuevo México (Estados Unidos).